Мария Антоновна Довга () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза «Путь к социализму» Царичанского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась 14 февраля 1918 года в селе Юрьевка (ныне Царичанского района Днепропетровской области) в украинской крестьянской семье. Завершила обучение в трёх классах начальной школы. Работать начала в сельском хозяйстве с 1929 года.

С 1941 по 1943 годы находилась на оккупированной территории. После освобождения села стала трудиться в колхозе «Путь к социализму». С 1947 года — звеньевая по выращиванию подсолнечника.

В 1949 году добилась высокой урожайности, получив 25,1 центнера пшеницы с гектара на площади 10,5 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1950 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи зерновых Марии Антоновне Довга было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в колхозе звеньевой до выхода на заслуженный отдых.

Проживала в родном селе. Умерла 20 мая 1994 года, похоронена на сельском кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (9 июня 1950);
 орден Ленина (9 июня 1950);
 другие медали.

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины / Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Звеньевые колхозов
Похороненные в Царичанском районе
Родившиеся в Царичанском районе